Flinzer ist der Nachname von:

 Fedor Flinzer (1832–1911), deutscher Autor, Pädagoge und Illustrator („Sächsischer Katzen-Raffael“)
 Jochen Flinzer (* 1959), deutscher Konzeptkünstler